Pate puede hacer referencia a:
 Patē, planta endémica de Nueva Zelanda.
 Pate, plato típico de Nigeria que suele llevar fonio o acha (pate acha).
 Pate, instrumento musical de percusión de Samoa.

Lugares 
 Pate, comuna en Ratanak Kirí, Camboya.
 Isla Pate, en el archipiélago de Lamu, Kenia.

Véase también 
 Pâté, producto de Francia elaborado a partir de carne picada o hígado y grasa.
 Paté chinois, plato típico de Quebec, Canadá.
 Pâté, cortometraje de Agnieszka Wojtowicz-Vosloo (2001).
 Paté de Fuá, grupo musical mexicano.
 Crónica de Pate, relato histórico de 1908.